disseminatie (planten), natuurlijke verspreidingswijze van zaden
 uitzaaiing of metastasen, kwaadaardige gezwellen die op een andere plaats optreden dan de oorspronkelijke plaats van het eerste gezwel